Spektraldichte steht für
 Spektraldichte eines Quantenfelds, siehe Källén-Lehmann-Darstellung #Spektraldichte
 Spektraldichte stochastischer Prozesse, siehe Spektraldarstellung stationärer stochastischer Prozesse #Spektraldichte